Липовское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Архангельская область 
 Липовское сельское поселение — в Вельском районе

Волгоградская область 
 Липовское сельское поселение — в Ольховском районе

Вологодская область 
 Липовское сельское поселение — в Кирилловском районе

Воронежская область 
 Липовское сельское поселение — в Бобровском районе

Саратовская область 

 Липовское муниципальное образование — в Базарно-Карабулакском районе 
 Липовское муниципальное образование — в Духовницком районе
 Липовское муниципальное образование — в Марксовском районе
 Липовское муниципальное образование — в Озинском районе

Смоленская область 
 Липовское сельское поселение — в Рославльском районе

Удмуртия 
 Липовское сельское поселение — в Кизнерском районе